Prvo prvenstvo Republike Hrvatske u nogometu u ženskoj konkurenciji, igrano je 1992., a prvak je postala ekipa Maksimir iz Zagreba.

Prva liga

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1992/1993, Zagreb, 1992.
 rsssf.com, Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene 1992.

1992
ž-p1